De finale van de Europacup II van het seizoen 1988/89 werd gehouden op 10 mei 1989 in Wankdorfstadion in Bern. De Catalaanse club FC Barcelona nam het op tegen het Italiaanse UC Sampdoria. De Spanjaarden onder leiding van Johan Cruijff wonnen met 2-0.

Wedstrijd

1989
Europacupvoetbal 1988/89
FC Barcelona
UC Sampdoria
Europacup II 1992
Sportevenement in Bern (stad)